Basilika Maria Trost steht für:

 Basilika Maria Trost (Carey), Kirche in Carey, Ohio
 Basilika Maria Trost (Táriba), Kirche in Táriba in Venezuela
 Basilika Maria Trost (Vilvoorde), Kirche in Vilvoorde, Belgien